

Musica 
 Req – musicista britannico
 Req – altro nome del Riqq, tamburo a cornice con sonagli

Altro 
 REQ – abbreviazione aeronautica di Request or requested – Richiesta (sostantivo) o richiesto (aggettivo)